Zu den Strecken des Fahrplanfelds 880 (St. Gallen–Rorschach–Buchs SG–Sargans) siehe:

 Bahnstrecke St. Gallen–Rorschach
 Bahnstrecke Rorschach–Chur

800…